María Teresa Romero puede referirse a:

 María Teresa Romero (pintora), pintora y arquera española.
 María Teresa Romero (politóloga), politóloga y periodista venezolana.